Квалификације за Европско првенство у фудбалу за жене 2009. је такмичење да би се добило 11 репрезентација које ће уз домаћина Финску учествовати на Европском првенству у фудбалу за жене 2009.

Предтакмичење 
У предтакмичењу су играле 20 слабије пласираних репрезентација на УЕФА листи. Репрезентације су биле подељене у 5 група по четири екипе. Такмичење се одржало 18. до 23. новембра 2007. у пет градова Европе. Играо се турнир по једноструком бод систему (свако са сваким једну утакмицу).

Земље учеснице у предатакмичењу

Група А1 
Група А1 је играла у Адани и Мерсину Турска.

Резултати Групе А1

Табела Групе А1 
Пошто су три репрезентације имале једнак број бодова, направљена је табела међусобнуих сусрета те три екипе. Најбољи резултат је имала репрезентација Северна Ирска

Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови, ГР = гол-разлика

Група А2 
Група А2 је играла у Сарајеву, Босна и Херцеговина, на игралиштима Кошево и Грбавица.

Резултати Групе А2

Табела Групе А2

Група А3 
Група А3 је играла у Луксембургу.

Резултати Групе А3

Табела Групе А3

Група А4 
Група А4 је играла у Румунији.

Резултати Групе А4

Табела Групе А4

Група А5 
Група А5 је играла у Струмици, Република Македонија, на игралиштима ФК Младост и ФК Турново.

Резултати групе А5

Табела групе А5 

Репрезентације Северне Ирске, Израела, Словачке, Румуније и Велса су ушле у квалификације за Европско првенство 2009.

Квалификације 
Пет екипа победница из предтакмичења, са преосталих 25 репрезентација ће играти квалификације. Те екипе ће бити подељене у шест група по 5 екипа. Оне ће од 1. априла до 2. октобра 2007. играти утакмице по двоструком бод систему (свако са сваким по две утакмице. Победнице тих група се аутоматски пласирају на Европско првенство, а другопласиране екипе по групама и четири трећеплсиране са најбољим резултатима одиграће доигравање (плеј оф), када ће се добити још пет учесница Првенства. Последњи учесник је екипа домаћина Финске, каја као домаћин није играла у квалификацијама.

Земље учеснице у квалификацијама

Група 1

Резултати Групе 1

Табела Групе 1

Група 2

Резултати Групе 2

Табела Групе 2

Група 3

Резултати Групе 3

Табела Групе 3

Група 4

Резултати Групе 4

Табела Групе 4

Група 5

Резултати Групе 5

Табела Групе 5

Група 6

Резултати Групе 6

Табела Групе 6

Листа стрелаца

Спољашње везе 
 Европско првенство за жене 2009 — Званичне странице УЕФА

Европска првенства у фудбалу за жене
Спорт у 2009.